Pápalo es un nahuatlismo de papálotl (>"mariposa"). Tiene las siguientes acepciones:

Botánica 

Pápalo o papaloquelite  es el nombre común de las siguientes especies:

 Porophyllum coloratum
 Porophyllum ruderale
 Porophyllum seemannii
 Porophyllum tagetioides

Geografía 

Pápalo es el apócope del topónimo náhuatl Papalotícpac . Es el nombre de las siguientes localidades:

 Municipio de Concepción Pápalo, municipio del estado de Oaxaca (México).
 Concepción Pápalo, localidad del estado de Oaxaca (México).
 Municipio de Santa María Pápalo, municipio del estado de Oaxaca (México).
 Santa María Pápalo, localidad del estado de Oaxaca (México).
 Municipio de Santos Reyes Pápalo, municipio del estado de Oaxaca (México).
 Santos Reyes Pápalo, localidad del estado de Oaxaca (México).

Notas 

Papalo
Papalo